Dawukou (kinesiska: 大武口, 大武口乡) är en socken i Kina. Den ligger i den autonoma regionen Ningxia, i den nordvästra delen av landet, omkring 65 kilometer norr om regionhuvudstaden Yinchuan.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ningxia
WP:Projekt Kina